В состав Херсонской области Украины входят 9 городов. В 2022 году все они были оккупированы российскими войсками в ходе вторжения России на Украину. По состоянию на ноябрь 2022 года 7 из них остаются под оккупацией (выделены цветом). Областной центр, Херсон, находится под контролем Украины.

См. также 
 Города Украины
 Населённые пункты Херсонской области

Примечания 

Херсонская область